Козьмодемьянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Козьмодемьянская волость (Козьмодемьянский уезд) — в составе Казанской губернии.
 Козьмодемьянская волость (Кромский уезд) — в составе Орловской губернии.
 Козьмодемьянская волость (Ряжский уезд) — в составе Рязанской губернии.
 Козьмодемьянская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии.